Personen
 Hans Meiser,  Duitse presentator en journalist
 Jean-Baptiste Meiser, Belgisch generaal en burgemeester van Schaarbeek

 Infrastructuur
 Station Meiser, een spoorweghalte langs spoorlijn 26 in de Brusselse gemeente Schaarbeek
 Meiserplein, een plein en belangrijk verkeersknooppunt in de Brusselse gemeente Schaarbeek
 Meiser (tramhalte), een tram- en bushalte van de MIVB en De Lijn in de Brusselse gemeente Schaarbeek